Мария Шарапова защитаваше титлата си, но загуби от Серина Уилямс на финала, 4 – 6, 4 – 6.

Поставени тенисистки

Квалификации и уайлд кард

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Открито първенство на Франция